Lovers Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Lovers Island (Connecticut)
 Lovers Island (Maine)
 Lovers Island (Minnesota)